Crimson signifie cramoisi en anglais et peut faire référence à :

Patronymes 
 Anthony Gregory Mayweather (né en 1985), catcheur (lutteur professionnel) américain connu sous le nom de ring de Crimson.

Albums musicaux 
 Crimson, album d'Alkaline Trio ;
 Crimson, album d'Edge of Sanity ;
 Crimson and clover, Tommy James & the Shondells ;
 Crimson, album de Nanase Aikawa.

Groupes musicaux 
 Crimson Jazz Trio, trio de jazz ;
 King Crimson, groupe de rock progressif.

Club sportif 
 Crimson d'Harvard, club omnisports de l'université Harvard.

Bandes dessinées 

 Crimson, comics d'Humberto Ramos de 1998.

Personnage de fiction 

 Crimson King, nom original du « Roi Cramoisi », personnage de la saga de La Tour sombre, écrite par Stephen King.
 Crimson Commando, un super-vilain créé par Marvel Comics.

Jeux vidéo 

 Crimson, lieu de jeux dans Terraria.